

Patronyme 

 Bernard Amsalem ;
 Franck Amsallem ;
 Haïm Amsalem ;
 Line Amselem (1966-), enseignante, écrivaine et traductrice française ;
  ;
 Walter Amsallem.

Film 
 Gett, le procès de Viviane Amsalem, film franco-germano-israélien réalisé par Shlomi et Ronit Elkabetz, sorti le 

Patronyme séfarade